Schewtschuk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Schewtschuk (* 1970), russischer Speerwerfer
 Jewgeni Wassiljewitsch Schewtschuk (* 1968), transnistrischer Politiker 
 Juri Julianowitsch Schewtschuk (* 1957), russischer Rockmusiker
 Mychailo Schewtschuk (* 1994), ukrainischer Eishockeytorwart
 Sergij Schewtschuk (* 1990), ukrainischer Fußballspieler
 Swjatoslaw Schewtschuk (* 1970), ukrainischer Geistlicher, Großerzbischof von Kiew-Halytsch
 Walerij Schewtschuk (* 1939), ukrainischer Schriftsteller, Übersetzer und Literaturwissenschaftler
 Wjatscheslaw Schewtschuk (* 1979), ukrainischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Szewczuk